Vilanuova ima više značenja:
 Vilanuova (Bergamo)
 Vilanuova (Breša)
 Vilanuova (Kazerta)
 Vilanuova (Firenca)
 Vilanuova (Parma)
 Vilanuova (Torino)